Le vocable Légion noire peut désigner:

 la Légion Noire, unité hétéroclite qui tenta d'envahir la Grande-Bretagne pendant la Révolution française ;
 les Oustachis, milice croate de la Seconde Guerre mondiale ;
 Black Legion, groupe américain formé dans la mouvance du Ku Klux Klan dans les années 30 ;
 la Légion noire de Mirabeau, unité militaire de la fin du XVIIIe siècle ;
 Schwarze Schar, corps franc créé en avril 1809.

Homonymie
Homonymie d'unités militaires